Velika nagrada Nemčije 1961 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1961. Odvijala se je 6. avgusta 1961.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 15
| 2:18:12,4
| 3
| 9
|-
! 2
| 3
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 15
| + 21,4 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 4
|  Phil Hill
| Ferrari
| 15
| + 22,5 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 14
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 15
| + 1:17,1
| 8
| 3
|-
! 5
| 18
|  John Surtees
| Cooper-Climax
| 15
| + 1:53,1
| 10
| 2
|-
! 6
| 2
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 15
| + 2:41,4
| 12
| 1
|-
! 7
| 9
|  Dan Gurney
| Porsche
| 15
| + 3:23,1
| 7
|
|-
! 8
| 5
|  Richie Ginther
| Ferrari
| 15
| + 5:23,1
| 14
|
|-
! 9
| 28
|  Jackie Lewis
| Cooper-Climax
| 15
| + 5:23,7
| 18
|
|-
! 10
| 19
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 15
| + 12:11,5
| 15
|
|-
! 11
| 33
|  Tony Maggs
| Lotus-Climax
| 14
| +1 krog
| 22
|
|-
! 12
| 30
|  Ian Burgess
| Cooper-Climax
| 14
| +1 krog
| 24
|
|-
! 13
| 11
|  Hans Herrmann
| Porsche
| 14
| +1 krog
| 11
|
|-
! 14
| 31
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 14
| +1 krog
| 17
|
|-
! 15
| 37
|  Tony Marsh
| Lotus-Climax
| 13
| +2 kroga
| 20
|
|-
! 16
| 27
|  Gerry Ashmore
| Lotus-Climax
| 13
| +2 kroga
| 25
|
|-
! Ods
| 6
|  Willy Mairesse
| Ferrari
| 13
| Trčenje
| 13
|
|-
! Ods
| 20
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Maserati
| 12
| Motor
| 21
|
|-
! NC
| 38
|  Bernard Collomb
| Cooper-Climax
| 11
| +4 krogi
| 26
|
|-
! Ods
| 32
|  Lorenzo Bandini
| Cooper-Maserati
| 10
| Motor
| 19
|
|-
! Ods
| 16
|  Tony Brooks
| BRM-Climax
| 6
| Motor
| 9
|
|-
! Ods
| 8
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 5
| Motor
| 4
|
|-
! Ods
| 26
|  Wolfgang Seidel
| Lotus-Climax
| 3
| Obnašanje
| 23
|
|-
! Ods
| 17
|  Graham Hill
| BRM-Climax
| 1
| Trčenje
| 16
|
|-
! Ods
| 15
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 1
| Ogenj
| 6
|
|-
! Ods
| 1
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 0
| Trčenje
| 2
|
|-
! WD
| 10
|  Edgar Barth
| Porsche
|
| Neprimeren dirkalnik
|
|
|-
! WD
| 12
|  Masten Gregory
| Cooper-Climax
|
| Dirkal Burgess
|
|
|-
! WD
| 25
|  Michael May
| Lotus-Climax
|
| Trčenje
|
|
|-
! WD
| 29
|  Piero Monteverdi
| MBM-Porsche
|
|
|
|
|-
! WD
| 34
|  Renato Pirocchi
| Cooper-Climax
|
|
|
|
|-
! WD
| 35
|  Geoff Duke
| Cooper-Climax
|
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|-
! WD
| 39
|  John Campbell-Jones
| Cooper-Climax
|
|
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1961
1961